Список действующих и потухших вулканов Испании и её островов в Атлантическом океане и его акваториях.

Ссылки 
 
 Volcano Live — John Search

Испания
Вулканы
Списки:География Испании